Hieronder staat een lijst van kleuren. De kleuren zijn in een aantal kleurgroepen ingedeeld, enkele zijn bij twee kleurgroepen ingedeeld.

Voor representatie op een computerscherm worden de kleuren uit rood, groen en blauw samengesteld. De drie waarden kunnen lopen van 0 tot 255, of hexadecimaal van 00 tot FF. Een volledige kleur kan worden aangeduid als bijvoorbeeld [124,252,0], wat overeenkomt met hexadecimaal 7CFC00 (grasgroen). Deze aanduidingen treft men aan in tekenprogramma's. Een moderne videokaart kan op deze wijze 16.777.216 verschillende kleuren weergeven.

HTML 
In (X)HTML en CSS kan de hexadecimale waarde worden gebruikt, maar een groot aantal kleuren heeft bovendien een Engelse naam. Hierbij geldt dat, hoewel bijna alle kleurnamen ondersteund worden door de moderne browsers, slechts 16 kleurnamen ondersteund worden door de W3C HTML 4.01-standaard. Dit zijn de acht kleuren die zijn samengesteld uit 0% of 100% van de drie basiskleuren, de zeven kleuren die zijn samengesteld uit 0% of 50%, en zilver:

Deze namen zijn in onderstaande tabel vet weergegeven. Voor alle andere kleuren dient bij voorkeur de hexadecimale waarde gebruikt te worden.

Overzicht van kleuren die een HTML-naam hebben 
In de tabel worden de kleuren getoond in de kolommen HTML-naam.

Noten 

 
HTML-kleuren
HTML-kleuren